Ван Римсдайк () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Римсдайк, Джеймс (род. 1989) — американский хоккеист, нападающий.
 Ван Римсдайк, Тревор (род. 1991) — американский хоккеист, защитник.